IG Metall — sindicato
 Imunoglobulina M — anticorpo
 Iniciativa sobre Mercados Globais — centro estadunidense de pesquisas cuja sigla em inglês é IGM
 Instituto Gonçalo Moniz — centro brasileiro de pesquisas
 Istituto Geografico Militare — órgão governamental italiano
 Primeira Guerra Mundial — conflito bélico do século XX

Desambiguações de siglas